El príncipe Leka de Albania (en albanés, Leka Anwar Zog Reza Baudouin Msiziwe Zogu, nacido el 26 de marzo de 1982) es el único hijo del difunto príncipe Leka de Albania, príncipe heredero de Albania, y de su esposa fallecida, Susan Barbara Cullen-Ward. El príncipe Leka es un funcionario del Ministerio del Interior de Albania y en el pasado ha servido en el Ministerio albanés de Asuntos Exteriores. El príncipe se denomina por algunos monárquicos albaneses como rey Leka II, desde la muerte de su padre, a quien se referían como Leka I. El 30 de noviembre de 2011, le sucedió como jefe de la Cámara de la Casa de Zogu, Rey Titular de Albania, y jefe de la Soberanas Órdenes de la Fidelidad, de la Valentía y de la de Skanderbeg, tras la muerte de su padre. Para los realistas legitimistas es Leka II de Albania.

Primeros años
Leka es el hijo del fallecido pretendiente al trono de Albania, el príncipe Leka de Albania, y de su esposa, Susan Barbara Cullen-Ward.

En el momento de su nacimiento, el gobierno de Sudáfrica declaró el territorio de la clínica Sandton, donde nació, como territorio albanés durante un día para asegurar que Leka naciera en suelo albanés. Fue nombrado en honor del presidente egipcio Anwar el-Sadat, su abuelo el rey Zog I, el Shah Mohammad Reza Pahlaví de Irán, y Balduino, rey de los belgas (su padrino). Msiziwe es un título honorífico zulú. Leka es miembro de la dinastía Zogu fundada por el rey Zog I y también es su actual jefe.

Educación y actividades actuales
Realizó sus estudios secundarios en la Escuela Secundaria de San Pedro, en Johannesburgo. En diciembre de 2006, se graduó en la Real Academia Militar de Sandhurst, Reino Unido, como el "Mejor estudiante extranjero de la Academia".

Fue felicitado más tarde por el ministro albanés de Defensa por dicho logro. 

También cursó estudios en la Universidad para extranjeros de Perugia (Università per stranieri di Perugia), Italia, para mejorar su conocimiento de la lengua italiana. Posteriormente completó su formación en la Academia Militar Skanderbeg de Albania. Está estudiando relaciones internacionales.

El príncipe Leka, quien apareció en la portada de la revista Vanity Fair, bajo el artículo titulado "Young and Real",  en septiembre de 2003, reside en Tirana, habla albanés e inglés y un poco de zulú e italiano. Es dueño de dos perros bóxer y entre sus intereses personales se incluyen las artes marciales, el voleibol y la natación. También es aficionado al ajedrez, la fauna y lleva una vida muy activa, participando y apoyando el montañismo y otros deportes al aire libre, como rapel y tiro al blanco. Tiene una estatura de 2 metros.

El 5 de abril de 2004 el príncipe Leka recibió la Medalla de la Madre Teresa, en nombre de su difunta abuela la reina Géraldine, por sus esfuerzos humanitarios. El príncipe es muy activo en la Fundación Reina Géraldine, al igual que su esposa Elia.

El príncipe ha trabajado también con las organizaciones juveniles, como MJAFT!, y ha apoyado una amplia gama de actividades humanitarias en Albania.

El príncipe Leka es conocido también por ser partidario de la independencia de Kosovo de Serbia, y tiene vínculos estrechos con los dirigentes de Kosovo en Pristina. La Universidad Real de Iliria en Pristina y Tirana funciona bajo su dirección.

Fundó el liderazgo juvenil del "Movimiento para el Desarrollo Nacional", que fue un movimiento creado por su padre en 2005 para cambiar la visión política de Albania.

El Príncipe Leka II es el Presidente de la Federación de Golf de Albania.

Carrera en el Liderazgo Albanés
El 21 de agosto de 2007, el Ministro de Relaciones Exteriores de Albania, Lulzim Basha, anunció que el príncipe Leka II había sido nombrado en su gabinete. El príncipe quería seguir la carrera diplomática pero después de dos años se trasladó a la oficina del Ministro del Interior. En 2011 Lulzim Basha fue designado alcalde de Tirana.

Después de las elecciones presidenciales albanesas de 2012 en las que Bujar Nishani fue designado como presidente, Leka fue nombrado asesor político del mismo, cargo que ha desempeñado durante algún tiempo.

En el Reino Unido
El 24 de junio de 2010, el príncipe Leka descubrió una placa azul en Parmoor House en Buckinghamshire, Inglaterra, en la antigua residencia del rey Zog durante su exilio en tiempos de guerra.

Matrimonio y descendencia 
En mayo de 2010, el príncipe se comprometió sentimentalmente con Elia Zaharia, una actriz y cantante albanesa, hija de Haig Zaharinë (también conocido como Gjergj Polikron Zaharia), maestro, y de su exesposa la también actriz Yllka Muji. La pareja contrajo matrimonio en Tirana, el 8 de octubre de 2016. Tras el mismo, ella es conocida como Su Alteza Real la princesa Elia de Albania. La boda tuvo lugar en el Palacio de las Brigadas de Tirana (antiguo Palacio Real).

La mayor parte de la realeza arropó al príncipe Leka. La reina Sofía de España, la emperatriz Farah Pahlaví de Irán, los jefes de las casas soberanas de Dos Sicilias, Georgia, Hesse, Montenegro, Portugal, Prusia, Serbia y Rusia, los herederos de la casas reales de Egipto y Rumanía y representantes de las casas de Bélgica, Grecia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo y el Reino Unido (príncipes Miguel de Kent). 

El 22 de octubre de 2020 en el Hospital Maternal Reina Geraldina, en Tirana, el príncipe Leka y su esposa la princesa Elia tuvieron su primera hija, S.A.R. la princesa Geraldina, un homenaje a la abuela paterna del príncipe Leka, 18 años después de su muerte. Su nombre completo es, en su bautismo, el día 28 de enero de 2023: Geraldina Sibila Francisca Susana María.

Títulos y honores
Su Alteza Real el Príncipe Heredero de Albania (1982-2011).
Su Majestad el Rey de Albania [pretendiente] (2011-presente).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas albanesas 
  Soberano Gran maestre del Collar de la Real Orden de Albania (30/11/2011).
  Soberano Gran maestre de la Orden de la Fidelidad (30/11/2011).
  Soberano Gran maestre de la Orden de Skanderbeg (30/11/2011).
  Soberano Gran maestre de la Orden Militar a la Valentía (30/11/2011).
 Ciudadano Honorario de la Ciudad de Burrel (2012).
 Ciudadano Honorario de la Comuna de Bërdicë (2012).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Orden dinástica de la Casa de Saboya, 19/05/2012).
  Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Francisco I (Orden dinástica de la Casa de Borbón-Dos Sicilias, 09/10/2016).
  Caballero de la Orden de San Andrés (Orden dinástica de la Casa Imperial Rusa, 30/09/2021).

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 
 Biografía de Leka II 

Políticos de Albania del siglo XXI
Pretendientes al trono
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Casa de Zogu
Albania, Leka 02